Andreas Karch ist der Name folgender Personen:

* Andreas Karch (Priester) (1913–1972), deutscher Priester und Liedertexter
 Andreas Karch (Physiker) (* 1972), deutscher Teilchenphysiker